Enshō-ji (Antei)
 Enshō-ji (Kenchō)
 Enshō-ji (Nara)